Příjmení Helešic nosí více významných osobností:

 Eduard Helešic (* 1951) – český fotbalista, záložník
 Lukáš Helešic (* 1996) – český veslař
 Matěj Helešic (* 1996) – český fotbalový obránce